Top (z angličtiny), označení pro něco vysoce kvalitního, velmi hodnotného, nejlepšího, něco co je v popředí zájmu apod., může být:

top 
 top (oděv) – horní díl (dámského) oděvu
 top (sex) – aktivní role v gay sexu, penetrátor
 top (Unix) – příkaz operačního systému Unix
 top modelka – velmi úspěšná modelka
 top secret – přísně tajné
 top ten – hitparáda sestavená z deseti nejlepších skladeb, obecněji seznam desítky nejlepších v jakémkoli pořadníku
 SDS-top – systém upínání nástrojů v pneumatických kladivech

Top 
 Top spin – počítačová tenisová hra, odvozeno od slova topspin
 ZZ Top – americká hudební skupina

ToP 
 ToP (tlumočení-překlad) – časopis vydávaný Jednotou tlumočníků a překladatelů

TOP 
 Tonžská paʻanga (ISO 4217 kód TOP) – platidlo Tongy
 TOP 09 – česká politická strana

Externí odkazy